Place de la Concorde est un nom de lieu.

Toponymes 
 La place de la Concorde : ancienne place Louis XV, puis de la Révolution, à Paris ;
 La place de la Concorde, place à Alger.

Peinture 
 Place de la Concorde, tableau d'Edgar Degas, composé en 1875 et conservé au musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg.

Cinéma 
 Place de la Concorde, film de Georges Méliès sorti en 1896 au début du cinéma muet ;
 Place de la Concorde, film de Carl Lamac sorti en 1939.

Voir aussi 
 

Concorde Place
Concorde Place